Un tweeter est un haut-parleur destiné à reproduire les hautes fréquences ;
 Tweeter (anglicisme) signifie envoyer un tweet sur la plate-forme de microblogage Twitter. Prononciation française :